МГА — Московская горная академия
 МГА СССР — Министерство гражданской авиации СССР